Världsmästerskapet i futsal 1994 var den femte säsongen av futsal-VM, organiserad av FIFUSA (senare AMF). Turneringen spelades i november och december 1994, värdland var Argentina. Totalt deltog 24 lag; Argentina, Armenien, Bolivia, Brasilien, Chile, Colombia, Costa Rica, Israel, Italien, Kanada, Marocko, Mexiko, Moldavien, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, Ryssland, Slovakien, Spanien, Tjeckien, Uruguay, USA, Venezuela och Vitryssland.

Gruppspel

Omgång 1

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Omgång 2

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Kvartsfinal

Semifinal

Match om tredjeplats

Final

Källor
 Rsssf.com

1994
Futsalåret 1994
Sportevenemang i Argentina
1994 i Argentina
Futsal i Argentina